Крња Јела се може односити на:

 Крња Јела (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Србија
 Крња Јела (Шавник), насеље у општини Шавник, Црна Гора
 Крња Јела (Босански Петровац), насеље у општини Петровац, Федерација БиХ, БиХ

Види још 

 Крна Јела, насеље у општини Фоча, Република Српска, БиХ